Birch steht für:
 Birch (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (3924) Birch, Asteroid
 Birch (Fahrzeughersteller), ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller aus Burlington, New Jersey
 Birch Motor Cars, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Chicago, Illinois
 Galerie Birch, Kunstgalerie in Kopenhagen

Orte in der Schweiz:
 Birch (Schaffhausen), Ortsteil von Schaffhausen
 Birch (Zürich), Ortsteil von Zürich-Nord (Oerlikon)
 Birch (Bern), Ort im Kanton Bern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birch (Michigan)
 Birch (Minnesota)
 Birch (Pennsylvania)
 Birch (Texas)
 Birch (Virginia)
 Birch (Washington)
 Birch (Wisconsin), im Ashland County
 Birch (Town), Town(ship) im Lincoln County
 Birch Bay Circle Grange, Washington
 Birch Bay, Washington
 Birch Groves, Connecticut
 Birch Harbor, Maine
 Birch Hills, New Jersey
 Birch Ocean Front, Florida
 Birch Run, Michigan
 Birch Town, Virginia
 Birch Tree, Missouri
 Birch Valley, Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:
 Birch Coulee, in Morton, Minnesota, ID-Nr. 73000995
 Birch Coulee School, in Morton, Minnesota, ID-Nr. 90000554
 Birch House, in Falls Church, Virginia, ID-Nr. 77001534
 Birch Island House, in Holeb, Maine, ID-Nr. 96000246
 Birch Lake Plantation, in Unknown, Minnesota, ID-Nr. 77001664
 Birch Lodge Hospital and Summer Resort Sanitarium, in Trout Lake, Michigan, ID-Nr. 96001376
 Birch Point, in Machiasport, Maine, ID-Nr. 97000913

BIRCH steht als Abkürzung für:
 BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies), Verfahren zur Clusteranalyse in Datenbanken

Siehe auch:
 Birch Beach
 Birch Creek (Begriffsklärung)
 Birch Hill
 Birch Island

Abkürzung